Villa Franck steht für folgende Gebäude:

 Villa Franck in Ludwigsburg, siehe Franckstraße 2 und 4 (Ludwigsburg)
 Villa Franck (Murrhardt)